Jméno a příjmení Josef Zeman má více nositelů:

 Josef Zeman (pedagog) (1867–1961) – český speciální pedagog, zakladatel defektologie
 Josef Zeman (fotbalista) (1915–1999) – český fotbalista
 Josef Zeman (konstruktér) (1922–1997) – český projektant ocelových konstrukcí
 Josef Zeman (fotbalista Židenic) – český fotbalista
 Josef Zeman (zápasník) (1925–2003) – český zápasník
 Josef Zeman (fotograf) – český fotograf
 Josef Zeman (odbojář) (1920–1999) – odbojář, předseda okresního výboru České strany národně socialistické v Jilemnici, účestník II. a III. odboje, zpravodajský kurýr